Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub FC Barcelona uit het seizoen 2006/07.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 2006-2007 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): UNICEF
Sportmerk: Nike

Transfers

Aangetrokken

Vertrokken

Spelerstatistieken

Aantal wedstrijden 
 PD = Primera División 
 CdR = Copa del Rey
 SCE = Supercopa de España
 CdC = Copa de Catalunya
 CL = UEFA Champions League
 ESC = UEFA Supercup
 WK = Wereldkampioenschap voor clubs

Topscorers

Topscorers Barça B

Afbeeldingen

FC Barcelona naar seizoen
Barcelona